Elissa Downie – ginnasta inglese
 Gordon Downie – ex nuotatore britannico
 Rebecca Downie – ginnasta inglese